La saison 2011-2012 est la vingt-quatrième saison de l'ECHL. La saison régulière se déroule du  au  et est suivie par les séries éliminatoires de la Coupe Kelly.

Saison régulière

Classements

Meilleurs pointeurs de la saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Les dix meilleurs joueurs de la ligue à la fin de la saison 2011-2012 sont les suivants :

Meilleurs gardiens de but 
Les dix meilleurs gardiens de but de la ligue en moyenne de buts accordés à la fin de la saison 2011-2012 sont les suivants :

Séries éliminatoires de la Coupe Kelly 
Les huit premières équipes de l'association de l'Est sont qualifiées pour les séries éliminatoires. Les sept premières équipes de l'association de l'Ouest sont qualifiées pour les séries éliminatoires, la meilleure équipe étant exemptée du premier tour.

Récompenses

Trophées

Équipes d'étoiles

Références 

Saison de l'ECHL
ECHL